127 (getal), een geheel getal
 127, een jaar in de christelijke jaartelling
 127 v.Chr., een jaar in de christelijke jaartelling
 Fiat 127, een personenauto van FIAT
 SEAT 127, een personenauto van SEAT
 Länsväg 127, een Zweedse provinciale weg in de provincie Jönköpings län
 Spoorlijn 127, een voormalige Belgische spoorlijn tussen Landen en Statte
 Buslijn 127 (doorverwijspagina)

Zie ook 

 127° westerlengte, een lengtegraad op aarde, een lijn van de noordpool naar de zuidpool
 U 127 (doorverwijspagina)